Dornhof ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Dornhof (Kirchberg im Wald), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg im Wald, Landkreis Regen, Bayern
 Dornhof (Konnersreuth), Ortsteil des Marktes Konnersreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern

in Österreich:
 Dornhof (Gemeinde Frauenstein), Ortschaft von Frauenstein, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Dornhof (Gemeinde Kilb), Ortschaft von Kilb, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Dornhof (Gemeinde Murfeld), Ortsteil von Murfeld, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Dornhof ist der Familienname von
 Alexander Dornhof (1891–1937), wolgadeutscher katholischer Märtyrer und Opfer des Stalinismus

Siehe auch:
 Schloss Dornhof, Schloss in Kärnten
 Dörnhof